Pachman ist der Familienname folgender Personen:
 Luděk Pachman (1924–2003), tschechisch-deutscher Schachgroßmeister
 Vladimír Pachman (1918–1984), tschechischer Schachkomponist

Siehe auch:
 Bachman
 Bachmann (Begriffsklärung)
 Pachmann